David Alfaro Siqueiros – pittore messicano
 Siqueiros – film del 1969 diretto da Manuel Gonzalez Casanova